E35 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E35, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Route 
  Route européenne 35, une route traversant les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres